Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute à Inglewood du 23 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey-Gunter.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Julie Heldman.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1973
1973 en Californie
Tennis en janvier 1973